Skarvgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarvgadden, Korsholm, Österbotten, 
 Skarvgadden, Borgå, Nyland,

Se även
Skarvgadd
Skarvgaddarna

Robotskapade Finlandförgreningar